Korridor (von lateinisch currere „laufen“) steht für:

 Korridor (Gebäude), langgestreckter Verbindungsraum im Inneren
 Korridor (hoheitliche Zone), schmaler Gebietsstreifen, der Zugang über oder durch fremdes Territorium gewährt
 Korridor, ökologische Verbindung zwischen isolierten Lebensräumen, siehe Habitattrennung #Korridore

Siehe auch:
 Güterverkehrskorridor (europäisches Konzept)
 paneuropäische Verkehrskorridore (transeuropäisches Verkehrsnetz)
 Luftkorridor (horizontal und vertikal festgelegte Flugrouten)
 Zinskorridor (Bankwesen)